Revesby kan syfta på följande platser:

Australien 

 Revesby (ort), New South Wales, Bankstown,

Storbritannien 

 Revesby, Lincolnshire, ort i England, 

Robotskapade Australienförgreningar